Der Begriff Azara bezeichnet folgende

 Personen
 Antonio Azara (1883–1967), italienischer Jurist und Politiker der Democrazia Cristiana (DC)
 Eusebio Bardají Azara (Eusebio Bardají y Azara; 1776–1842), spanischer Rechtswissenschaftler, Diplomat, Politiker und Ministerpräsident Spaniens
 Félix de Azara y Perera (1746–1821), spanischer Offizier, Naturforscher und Landvermesser
 Jo-El Azara (eigentlich: Joseph F. Loeckx; 1937–2023), belgischer Comiczeichner
 José Nicolás de Azara, Herzog von Nibbiano (1730–1804), spanischer Politiker, Diplomat und Kunstmäzen

 Orte
 Azara (Huesca), Gemeinde in der spanischen Provinz Huesca
 Azara (Misiones), argentinischer Ort in der Provinz Misiones
 Dorsum Azara, Höhenzug  auf dem Mond

 Pflanzen und Tiere
  Azara (Pflanzengattung), Gattung innerhalb der Familie der Weidengewächse
 den auch Azarafuchs genannten Maikong, eine Wildhundeart Südamerikas
 den Tukanvogel Pteroglossus azara
 den Azaraschlüpfer (Synallaxis azarae), einen Vogel aus der Familie der Töpfervögel
 den Azara-Regenpfeifer (Charadrius collaris) aus der Gattung der Regenpfeifer
 die Azarabekassine (Gallinago paraguaiae) aus der Familie der Schnepfenvögel

Siehe auch:
 Asara